Grigor Dimitrov era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Mirza Bašić ha battuto Marius Copil con il punteggio di 7–66, 64–7, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (semifinale)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Gilles Müller (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

 Robin Haase (primo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)
 João Sousa (secondo turno)
 Evgeny Donskoy (primo turno)

Wildcard 

  Adrian Andreev (primo turno)
  Alexander Donski (primo turno)

 Dimitar Kuzmanov (primo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (primo turno)
  Mirza Bašić (campione)

 Jozef Kovalík (semifinale)
 Martin Kližan (secondo turno)

Lucky loser 

  Salvatore Caruso (primo turno)

 Florian Mayer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2018